Oriente

Localidades
Orient (Dakota do Sul)
Orient (Illinois)
Orient (Iowa)
Orient (Nova Iorque)
Orient (Ohio)

Desambiguações de topônimos

uk:Схід (значення)